Анадольська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Анадольська сільська рада — Донецька область, Волноваський район
 Анадольська сільська рада — Чернівецька область, Хотинський район